Sainte-Françoise est un toponyme, inspiré de la sainte chrétienne Sainte Françoise, qui peut faire référence à : 
 Sainte-Françoise, municipalité canadienne du Québec dans Bécancour ;
 Sainte-Françoise, municipalité de paroisse canadienne du Québec dans Les Basques.

Voir aussi 
 
 Rue Sainte-Françoise, une rue de Marseille